Salome eller Salomé  kan syfta på:

 Salome (film) – en amerikansk film från 1923
Salome (opera) – en opera av Richard Strauss
 Salome (pjäs) – ett skådespel av Oscar Wilde från 1891
 Salome - danserskan – en amerikansk film från 1953
 562 Salome - en asteroid
Knyttet Salome – en karaktär i Tove Janssons bok Trollvinter.

Personer 
Salome (100-talet), Herodes Antipas styvdotter.
Salome (lärjunge) (100-talet), en kvinna som var närvarande vid Jesu korsfästelse.
Salomé Zurabisjvili (1952–), georgisk politiker.
Salomé (sångare) (1943–), spansk sångerska.
Lou Andreas-Salomé (1861–1937), rysk psykoanalytiker och författare.
Salome Alexandra (139–67 f.kr), drottning av Iudaea.

Geografi

Brasilien 

 São Sebastião (ort), Alagoas,

Frankrike 

 Salomé, Nord, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Se även
 Hérodiade